Гырмен () — село в Благоевградской области Болгарии. Административный центр общины Гырмен. Находится примерно в 76 км к юго-востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 1998 человек.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области